Winzing ist der Name folgender Orte:

 Winzing (Gemeinde Obritzberg-Rust), Ortschaft von Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Winzing (Gemeinde Lasberg), Ortsteil von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich